Хохолков — фамилия.

 Хохолков, Александр Андреевич (1495—1530 или 18.03.1538) — рязанский наместник и воевода.
 Хохолков-Ростовский, Юрий Андреевич (умер 1528/1529) — князь, боярин и воевода.
 Хохолков, Иван Александрович — князь.
 Хохолков, Николай Иванович (род. 1938)  —  советский и российский актёр оперетты (баритон), народный артист РСФСР.